Steere peut désigner :

Patronyme 
 Joseph Beal Steere, ornithologue américain

Toponyme 
 Steere (mont), Antarctique
 Steere (fleuve), Australie

Espèce d’oiseau 
 Bondrée de Steere (Pernis steerei), espèce d'oiseaux 
 Brève de Steere (Pitta steerii), espèce de passereaux 
 Coucal de Steer (Centropus steerii), espèce de coucals
 Eurylaime de Steere, espèce de passereaux 
 Garrulaxe de Steere (Liocichla steerii), espèce de passereaux